Christine Ockrent (née en 1944), journaliste belge ;
  (1946-1999), metteur en scène britannique.